Лазаретто может означать:

 Лазаретто — остров в Венецианской лагуне.
  — остров в Венецианской лагуне.
 Лазаретто (канал) — канал в Венеции.
 Лазаретто (ворота) — ворота в городе Ираклион на Крите.
 Лазарето — греческий остров, входит в сообщество Керкира.
 Лазарето (Итаки) — греческий остров в гавани города Итаки на одноимённом острове.
  — здание в Анконе, архитектор Луиджи Ванвителли.

См. также 
 Ладзаро
 Лазарет